Breitsach ist der Name folgender Orte:

 Breitsach (Gemeinde Hohenzell), Ortschaft der Gemeinde Hohenzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Breitsach ist der Name folgender Gewässer:

 Breitsach (Antiesen), linker Nebenfluss der Antiesen (über Rieder Bach) in Ried im Innkreis